Satsuma kan syfta på:

Satsuma, Alabama –  en stad i Mobile County, i delstaten Alabama, USA
Satsumaupproret – ett uppror utfört av samurajer i det japanska området Satsuma mot den japanska Meiji-regeringen 
Satsuma (frukt) –  en citrusfrukt från Japan
Satsuma (slagskepp) –  ett japanskt slagskepp
Satsuma, Kagoshima –  en kommun i Kagoshima prefektur, Japan
Satsuma (furstendöme) –  ett feodalt furstendöme under Edoperioden i Japan
Satsumahalvön –  en halvö på ön Kyushu i Japan
Satsumaprovinsen –  en historisk provins i Japan
Satsumaklanen – en historisk klan i Japan